Cătunu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cătunu (Cornești), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Cătunu (Sălcioara), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Cătunu (Berceni), Dorf im Kreis Prahova
 Cătunu (Drajna), Dorf im Kreis Prahova
 Cătunu (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman